Тоди:
 Тоди () — род птиц из семейства тодиевых отряда ракшеобразных.
 Тоди — коммуна в Италии.
 Тоди, Луиза — португальская певица.
 Якопоне да Тоди — итальянский религиозный поэт.